Человек разумный на территории современной Донецкой области появился в палеолите. Поздним палеолитом датируется Амвросиевская стоянка на реке Крынка.

В XI—XIII веках часть этой территории входила в состав Половецкой земли. В 1223 году здесь произошла битва на Калке (ныне — река Кальчик — приток Кальмиуса) — первое крупное военное столкновение русичей и половцев с монголами.

В XVI—XVIII веках северная часть территории области входила в состав Слобожанщины, восточная часть территории области входила в Область Войска Донского, а южная — частично в состав Кальмиусской и Орельской паланок Войска Запорожского Низового, частично под контролем кочевых племён ногайцев, находившиеся под контролем Крымского ханства (см. также «Дикое поле»).

Русско-турецкая война (1768—1774) привела к подчинению Крымского ханства России и по мирному договору 1774 Приазовье вошло в состав Российской империи. С этого момента началось централизованное заселение степи оседлым населением. Среди новых поселенцев были великороссы, а также сербы и греки, переселившиеся в Россию из Оттоманской империи, которым русское правительство выделило в этих местах обширные земли. Кое-где возникли поселения немецких колонистов. В городах поселилось значительное количество евреев, переезжавших сюда из западных губерний.

В конце XVIII земли в нижнем течении Днепра и Приазовья были разделены на губернии. В 1783 была образована Екатеринославская губерния, к Бахмутскому уезду которой были отнесена территория современной Донецкой области к западу от р. Кальмиус. Земли к востоку от Кальмиуса относились к Области Войска Донского.
После распада Российской империи входит в состав Украинского государства (1918—1920). В ходе Гражданской войны на Дону территории Донецкой области входили в состав различных административных формирований противоборствующих сторон: Донская Советская Республика (1918), Всевеликое войско донское (1918—1920), Вольная территория (1919—1921), Донецкая губерния (1920—1925). В 1925 г. Донецкая губерния была расформирована на ряд округов.

Советское время 
Область образована 2 июля 1932 года путём слияния 5 ликвидированных округов УССР:
 Артёмовский округ
 Луганский округ
 Мариупольский округ
 Сталинский округ
 Старобельский округ

В июле 1938 года область была разделена на:
 Сталинскую (ныне Донецкую)
 Ворошиловградскую (ныне Луганскую)

Хронологическая таблица

XVI век 
 1571 — основание 6 -й Бахмутской сторожи на левом берегу Донца у устья речки Жеребец (современное с. Ямполь). Реально сам Бахмут начал заселяться к 1630 году — донскими казаками и работниками, приезжавшими к казакам на сенокосные и соляные работы. До этого территория обрабатывалась «вахтовым» методом — без постоянного населения. Причина начала заселения — первые попытки самозахвата казачьих солеварен.

XVII век 
 1611 — сторожевой пост Домаха (сейчас — на территории современного Мариуполя) стал центром Кальмиусской паланки. Река Кальмиус была границей между землями Донских и Запорожских казаков у берега Азовского моря.
 1630 — или даже ранее сведенцами из южных русских городов и украинскими козаками (черкасами) основан Маяцкий городок (ныне Маяки Славянского района). Он стал одним из самых близких городков донских казаков к пограничной крепости Московского государства Цареву-Борисову (основанной против казаков и для противодействия их проникновению в пределы Московского государства). Был построен как пограничный и торговый пункт на границе земель донских казаков, которые определяли её в этой местности «по Посольскому перевозу» (около Святых гор)
 1642 — основано первое поселение на территории современной области — Святогорский монастырь.(По другим данным 1515)
 1645 — основан острог Тор (на территории современного города Славянска).
 1650 — примерная дата (точная дата неизвестна) возникновения Сухарева городка, населённого пункта донских казаков. Через него шло развитие Бахмута — ввоз-вывоз соли, прибытие-убытие работников. Городок находился на берегу Северского Донца примерно около населённого пункта Ямполь (Донецкой области).
 1660 — Основано село Андреевка, в Великоновосёлковском районе, Донецкая область. В 1795—1797, шло строительство церкви Рождества Пресвятой Богородицы, на сегодняшний день, один из старейших деревянных церквей на восточной Украине.
 1664 — построен первый государственный солеварочный завод на Торских озёрах (сейчас — город Славянск).
 1676 — вблизи Торских озёр построен город Тор и крепость — основание Славянска.
 1690 — основан зимовник запорожских казаков Ясиновка, вблизи современного города Макеевка).

XVIII век 

 1707—1708 — г. Бахмут — один из центров восстания донских казаков Кондратия Булавина по всему Дону.
 1708 — территория к западу от Кальмиуса — в составе Азовской губернии.
 1715 — основаны Бахмутский и Торский (Славянский) солеваренные заводы
 1719 — В составе первой Азовской губернии по указу Петра I была образована Бахмутская провинция
 1721 — экспедиция Григория Капустина впервые нашла каменный уголь в Донбассе вблизи урочища Лисьи Норы (ныне - г. Лисичанск Луганской области).
 1725 — Азовская губерния, куда входила Бахмутская провинция, стала именоваться Воронежской.
 1734 — крепость в устье Кальмиуса — Домаха (сейчас — территория Мариуполя) официально стала административным центром крупнейшей по площади в Запорожской сечи паланки — Кальмиусской.
 1765 — земли современных северных районов Донецкой области вошли в состав Новороссийской губернии
 1775 — ликвидация Запорожской сечи и её паланок, в том числе Кальмиусской (с бывшим центром Домаха), создан Кальмиусский уезд, который вошёл в состав Азовской губернии.
 1777 — основана слобода Землянки вблизи современного города Макеевка).
 1778 — поблизости Кальмиусской слободы заложен уездный город Павловск (основание Мариуполя). 21 мая 1779 — город Павловск переименован в Мариуполь.
 июль 1780 — основная волна переселения крымских греков в Приазовье.
 1782 — издан указ о прекращении выварки соли на Торских озёрах (Славянск).
 1783 — Территория Новороссийской губернии вошла в состав Екатеринославского наместничества
 1783 — Бахмутская слобода назначена уездным городом Бахмут.
 1783 — основание сёл Раздольского и Софиевка (сейчас — город Енакиево и пгт Карло-Марксово соответственно).
 1784 — город Тор переименован в Славянск.
 1787 — основана слобода Макеевская (вблизи современного города Макеевка).
 1795 — шло строительство церкви Рождества Пресвятой Богородицы, в селе Андреевка, на сегодняшний день, один из старейших деревянных церквей на восточной Украине.
 1797 — территория к западу от реки Кальмиус — в составе Новороссийской губернии.
 1799 — первое упоминание о с. Безыменное Новоазовского р-на Донецкой области

XIX век

1800-е 
 1802 — территория к западу от реки Кальмиус — в составе Екатеринославской губернии, остальная территория входила в состав Области Войска Донского.

1810-е 
 1812 — основано село Сантуриновка (сейчас — город Константиновка).
 1815 — образована Макеевская волость (центр — слобода Макеевка).
 июнь 1818 — уездный город Мариуполь посетил российский император Александр I.

В 1820 году на левом берегу Кальмиуса, недалеко от пос. Красный Октябрь Тельмановского района возник хутор Морвин. Он принадлежал казачьему полковнику Кирсанову

1820-е 
 1820 — впервые обнаружен уголь возле слободы Александровка (территория современного Донецка), появились первые мелкие шахты.
 1820 — в Мариуполе открыто первое приходское училище.
 1824 — впервые в Приазовье началось строительство морских судов.

1830-е 
 1830 — открытие макаронной фабрики в Мариуполе
 1832 — основание Славянского курорта — на озере Рапное началось лечение людей солёной водой и грязью.

1840-е 
 1840 — вместо деревянной пристани в Мариуполе строится мощная каменная набережная.
 1841 — по приказу генерал-губернатора М. С. Воронцова на месте современного Донецка были построены первые 3 шахты Александровского рудника.
 1849 — основана донская казачья станица Новониколаевская (ныне Новоазовск).

1850-е 
 25 января 1851 — в г. в Бахмуте имелась ратуша, все вопросы местного самоуправления находились в руках выборного из дворян ратнера.
 1852 — построена первая на территории современной области бальнеологическая лечебница (город Славянск).
 1859 — объединены в Макеевский каменноугольный рудник мелкие шахты на территории современной Макеевки.

1860-е 
 1863 — население территорий современной Донецкой области — 200 000 жителей.
 1868 — основана станция Краматорская (сейчас — город Краматорск).
 1869 — на месте слободы Александровка Екатеринославской губернии валлийский промышленник Джон Юз начал строительство металлургического завода (ныне — Донецкий металлургический завод) и заложил посёлок Юзовка, (ныне — город Донецк).

1870-е 
 1870 — в посёлке Юзовка проживает 164 человека.
 1870 — для заведования городским хозяйством в Мариуполе открыта городская дума.
 24 апреля 1871 — на Юзовском заводе построили первую доменную печь.
 1871 — предпринимателями Самуилом и Яковом Полковым основана в Мариуполе пароходная компания.
 24 января 1872 — на Юзовском заводе получили первый чугун.
 1872 — в г. Бахмут немец Э. Г. Фарке начал прокладку водопровода, Фарке строит стекольный, гвоздильно-костыльный, алебастровый и кирпичный заводы.
 1874 — гречанка Скараманга открывает в г. Бахмуте солеварный завод, который давал 2 млн пудов соли в год.
 1875 — основана станция Гришино (сейчас — город Покровск).
 1876 — в Мариуполе открыта первая гимназия.
 1878— закончено сооружение железных дорог Харьков-Мариуполь, Харьков-Попасная.
 1878 — основана станция Дебальцево.
 1879 — открыто Никитовское месторождение ртути.
 1879 — в г. Бахмуте начинают строиться соляные шахты франко-бельгийским и франко-немецким акционерными обществами.

1880-е 
 1884 — в посёлке Юзовка проживает 5 494 жителей.
 1885 — соляные шахты Бахмута давали 70 % общероссийской добычи соли. Россия прекратила ввоз соли из-за границы.
 1885 — помещиком Иловайским начато сооружение труболитейного завода в слободе Макеевка на основе перевезённой из слободы Зуевки ремонтно-механической мастерской.
 29 августа 1889 — в Мариуполе после коренной перестройки открыт новый морской торговый порт.
 1889 — в посёлке Юзовка основан машиностроительный завод Боссе и Генефельда (сейчас — «Донецкгормаш»)

1890-е 
 1892 — вблизи завода «Унион» основан посёлок Дмитриевск — центр современной Макеевки.
 1893 — в пос. Брянцевка (г. Соледар) строится Белокаменский огнеупорный завод.
 1895 — начало строительства Константиновского стекольного завода Бельгийского анонимного общества, построен котельно-механический завод в Харцызске (сейчас — Харцызский трубный завод).
 13 февраля 1897 пущен «Никополь-Мариупольский» металлургический завод (сейчас — Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича).
 1897 — в Российской империи проведена перепись населения: на территориях современной Донецкой области проживало 586 500 жителей.
 1897 — московским купцом Пешковым вблизи посёлка Криничная основан Ясиновский рудник (сейчас — город Макеевка), а русско-бельгийским металлургическим обществом (сейчас — город Енакиево) построен Петровский чугуноделательный завод.
 1898 — введён в строй содовый завод в Славянске (сейчас — бывший «Химпром»).
 1899 — построен Константиновский бутылочный завод (бельгийский капитал).

XX век

1900-е 
 1901— в Бахмуте открывается частная музыкальная школа Мерейнес — выпускницы Венской консерватории.
 декабрь 1905 произошло вооружённое выступление рабочих в Горловке.
 1907 — в посёлке Дмитриевском (современная Макеевка) открыта первая в Российской империи Центральная горноспасательная станция (ныне — «Государственный макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности» — МакНИИ).

1910-е 
 1910 — в Макеевском горном районе добывалась четверть всего угля Донбасса.
 1911 — основан посёлок Новоэкономический (сейчас — город Мирноград).
 1912 — начал действовать Краматорский цементный завод «Пушка», основан посёлок Еленовские Карьеры (сейчас — город Докучаевск).
 1914—1915 — в Юзовке (Донецке) для военных целей построен завод синтетической азотной кислоты (сейчас — Донецкий азотный завод).
 1915 — основан Славянский фарфоровый завод братьев Эссен.
 1915 — на территориях современной Донецкой области проживало 1 млн жителей.
 май 1917 — посёлок Юзовка получил статус города.
 май 1917 — образован Макеево-Юзово-Петровский (сейчас города Донецк, Макеевка, Енакиево) комитет РСДРП(б), объединивший 13 подрайонов с общим числом 3 100 членов партии.
 июль 1917 — посёлок Дмитриевский получил статус города (Дмитриевск, ныне — город Макеевка).
 30 декабря 1917 — в Мариуполе в результате вооружённого восстания была установлена Советская власть.
 27-30 января 1918 — в Харькове образован Совнарком (правительство) Донецко-Криворожской республики (председатель — Ф. А. Сергеев (Артём)).
 24 апреля 1918 года германцы овладели Бахмутом
 10 февраля 1919 — украинское советское правительство приняло декрет об образовании Донецкой губернии.
 июнь 1919 — взятие Донбасса войсками Деникина.
 25 декабря 1919 — вступление в Донбасс частей Красной армии.

1920-е 
 3 января 1920 — советскими войсками взята Юзовка.
 6 января 1920 — советскими войсками взят Мариуполь.
 23 марта 1920 — декретом Совнаркома УССР создана Донецкая губерния с центром в г. Луганске
 31 марта 1920 — на IX съезде РКП(б) принято решение о перемещении воинских частей для использования их на производстве (создана Донецкая трудовая армия, ДонТА).
 март 1920 — создана Красная Азовская военная флотилия.
 16 апреля 1920 — первый съезд комсомола Донбасса проходил в первой столице Донбасса г. Луганске.
 сентябрь 1920 — наступление в Донбасс врангелевских войск.
 октябрь 1920 — врангелевские войска изгнаны из Донбасса.
 22 — 29 декабря 1920 — принятие на 8-м Всероссийском съезде Советов плана ГОЭЛРО.
 конец 1920 — середина мая 1921 — на территории Донецкой губернии действовали отряды Нестора Махно.
 апрель 1921 — в Юзовском районе проведено 500 субботников, в которых участвовало 70 000 работников. В результате которых добыча угля в 1921 году достигла 350 млн пудов вместо 272 млн пудов, за что горняков Донбасса ВУЦИК наградил Красным Знаменем.
 3 мая 1921 — упразднение частей ДонТА.
 27 мая 1921 — постановление СТО СССР о восстановлении каменноугольной промышленности Донбасса.
 30 мая 1921 — в Юзовке открыт горный техникум (сейчас — Донецкий национальный технический университет).
 7 ноября 1921 — от имени юзовских, макеевских и енакиевских металлургов выдан «Коммунистический вексель» — обязательство произвести в 1922 году 10 миллионов пудов металла.
 январь 1922 — основан южный металлургический трест «Югосталь»,
 июль 1922 — организовано кооперативное издательство «Донбасс».
 12 апреля 1923 — постановление ВУЦИК о проведении административной реформы: создание округов и районов вместо уездов и волостей.
 22 февраля 1924 — мариупольские заводы А и Б объединены и переименованы Мариупольский металлургический завод имени Ильича.
 июль 1924 — пущен Енакиевский коксохимический завод.
 23 ноября 1924 — открыто первое в Донбассе трамвайное сообщение на Щегловке (Червоногвардейский район Макеевки).
 1924 —  Юзовка переименована в Сталино, Бахмут в Артёмовск. Основан посёлок Ново-Ждановка (сейчас — город Ждановка).
 9 января 1925 — ж/д станция Лиман (Шухтаново) переименована в Красный Лиман.
 1926 — в городе Дмитриевск работало 28 шахт, объединённых в 3 рудоуправления: Макеевское, Красногвардейское и Екатериновское.
 22 августа 1927 — открыто трамвайное движение в центре города Дмитриевск.
 октябрь 1927 — открыт металлургический институт в Мариуполе.
 4 ноября 1928 — пущен Горловский коксохимический завод.
 30 сентября 1929 — пущена крупнейшая в СССР доменная печь № 4 на Макеевском металлургическом заводе имени С. М. Кирова (оставалась крупнейшей до 26 мая 1932).
 1929 — построен крупнейший в СССР Дружковский метизный завод.

1930-е 
 1 мая 1930 — пущен крупнейший в СССР Мариупольский новотрубный завод (сейчас — часть ММК имени Ильича).
 1930 — введён в строй константиновский завод «Укрцинк»
 30 октября 1931 — пущена в эксплуатацию Зуевская ГРЭС.
 ноябрь 1931 — закончена реконструкция завода «Автостекло» в Константиновке.
 1931 — город Дмитриевск переименован в Макеевку.
 29 апреля 1932 — начало строительства железнодорожной магистрали «Донбасс-Москва».
 май 1932 — забойщик горловской шахты «Кочегарка» Н. А. Изотов, перевыполнив установленные нормы более чем в 5 раз, стал инициатором обучения передовым методам хозяйственного строительства.
 20-21 июня 1932 — 1-я Донецкая областная партийная конференция.
 2 июля 1932 — образована Донецкая область (центр — город Артёмовск) из районов и горсоветов республиканского подчинения и районов Харьковской и Днепропетровской областей.
 16 июля 1932 — областной центр перенесён в Сталино.
 1932 — основание Донецкого передвижного музыкального театра (сейчас — Донецкий театр оперы и балета)
 март 1933 — создана первая в стране женская тракторная бригада, которую возглавила комсомолка Прасковья Ангелина.
 апрель 1933 — пущен горловский азотно-туковый завод имени Серго Орджоникидзе (сейчас — концерн «Стирол»).
 1 мая 1933 — пущен трамвай в Мариуполе.
 12 августа 1933 — пущен в эксплуатацию завод «Азовсталь».
 1933 — пущены в эксплуатацию горловская шахта «Кочегарка», крупнейший в мире цех по производству врубовых машин на Горловском машиностроительном заводе.
 13 августа 1934 — основание Донецкого института горной механики и технической кибернетики.
 28 сентября 1934 — пущен в эксплуатацию Новокраматорский машиностроительный завод.
 1934 — началась эксплуатация первого газопровода бытового назначения в городе Сталино, а в городе Рыково (сейчас — Енакиево) открыт русский драматический театр.
 20 апреля 1935 — Донецкая городская комсомольская организация награждена орденом Ленина.

 1 июля 1935 — машинист паровоза П. Ф. Кривонос установил мировой рекорд: на участке «Славянск-Лозовая» он развил скорость 31,9 км в час вместо 23,5 км по норме.
 27 сентября 1935 пущен Мариупольский коксохимический завод.
 сентябрь 1935 — начало стахановского движения на селе: трактористки бригады П. Н. Ангелиной Старобешевской МТС установили рекордную выработку на трактор — 1 255 га условной пахоты при норме 410 га.
 9 октября 1936 — бригада Макара Мазая на Мариупольском металлургическом заводе имени Ильича установила мировой рекорд, сняв 10,9 тонн стали с м2 пода печи.
 1936 — открыт Константиновский русский драматический театр имени А. С. Пушкина.
 3 июня 1938 — принят указ Президиума Верховного Совета СССР о разделении Донецкой области на Сталинскую и Ворошиловградскую. 21 августа того же года Верховный Совет СССР утвердил разделение области.
 4-7 июня 1938 — 1-я Сталинская областная партийная конференция.
 27 октября 1938 статус города получили посёлки им. Артёма, Волноваха, Дебальцево, Дружковка, Донецко-Амвросиевка, Зугрес, Иловайск, Красноармейское, Красногоровка, Красный Лиман, Моспино, Ново-Экономическое, Никитовка, Снежное, Харцызск, Часов Яр, Ясиноватая, Щербиновка (переименован в Дзержинск), Калинино (переименован в Калининск), Комсомолец (переименован в Комсомольск), Шахты № 18 им. Сталина (переименован в Новый Донбасс). Одновременно ещё 88 населённых пунктов области получили статус посёлка городского типа.
 1938 — начало строительства второго содового завода в Славянске, в этом же городе открыт русский драматический театр.
 1939 — население Донецкой области составило 3 103,2 тыс. жителей.
 26 марта 1939 — расформирован Старо-Каранский район, территория распределена между Волновахским, Тельмановским и Ольгинским районами.

1940-е 
 Валовая продукция крупной промышленности в 1940 году в неизменных ценах составила 4014 миллиона рублей.
 август 1940 — завершено строительство магистрали «Донбасс-Москва».
 24 февраля 1941 — пуск Краматорского завода тяжёлого станкостроения (сейчас — ПАО «КЗТС»).
 август 1941 — в Сталино сформирована 383-я шахтёрская стрелковая дивизия.

 конец октября 1941 — захват немецкими войсками крупнейших городов Донецкого бассейна Сталино, Ворошиловград, Бахмут, Ворошиловск, Серго, Красный Луч, Краснодон и др..
 3 ноября 1941 — славянский партизанский отряд под командованием М. И. Карнаухова в бою с карательным отрядом в Теплинских лесах Сталинской области уничтожил 127 немецких солдат и офицеров.
 ноябрь 1941 — февраль 1942 — деятельность в городе Дружковка подпольной комсомольской молодёжной организации «Ленинская искра».
 22 февраля 1943 — постановление ГКО о восстановлении угольных шахт Донбасса.
 18 августа 1943 — начало наступления войск Южного фронта. Прорыв Миус-фронта.
2 сентября 1943 — освобождён от фашистов город Ворошилэвск, Ворошиловградской  области 
 3 сентября 1943 — освобождён от фашистов город Зугрэс
 5 сентября 1943 — от немецких войск освобождёны города Артёмовск и Горловка.
 6 сентября 1943 — от немецких войск освобождён город Константиновка.
 6 сентября 1943 — от немецких войск освобождён город Краматорск.
 8 сентября 1943 — от немецких войск освобождён город Сталино.
 10 сентября 1943 — от немецких войск освобождён город Мариуполь.
 22 сентября 1943 — завершение освобождения Донбасса.
 23 декабря 1943 — пуск первой доменной печи на Украине — на Енакиевском металлургическом заводе.
 9 января 1944 — восстановлена Зуевская ГРЭС.
 11 июля 1945 — НКМЗ награждён орденом Ленина.
 8 сентября 1945 — за 2 года после освобождения от фашистских захватчиков в Донбассе восстановлено 129 основных и 889 средних и мелких угольных шахт.
 декабрь 1946 — сдана в эксплуатацию шахта «Гигант» (сейчас — шахта имени Е. Т. Абакумова в Кировском районе Донецка).
 7 июня 1947 — Мариупольский металлургический завод имени Ильича награждён орденом Ленина.
 10 сентября 1947 — указом Президиума Верховного Совета СССР установлен ежегодный праздник Дня шахтёра, тогда же учреждена медаль «За освобождение Донбасса».
 22 августа 1948 — на Чистяковской (сейчас — город Торез) шахте № 3-Бис началось освоение угольного комбайна ГУК-1 («Донбасс»).
 22 октября 1948 город Мариуполь переименован в Жданов.
 1948 — в городе Славянск открыт бюст дважды Героя Советского Союза лётчика Н. И. Семейко.

1950-е 
 1951 — введён в эксплуатацию крупнейший в Европе Артёмовский завод шампанских вин.
 1952 — на заводах «Азовсталь» и «Запорожсталь» впервые в сталеплавильном производстве начали применять кислород.
 1953 в Жданове было создано Азовское районное управление Черноморского пароходства (сейчас — «Торговый флот Донбасса»).
 4 марта 1954 — в Казахстан отправился первый отряд первоцелинников из Донецкой области.
 1954 — введена в эксплуатацию Славянская ГРЭС, основан Славянский педагогический институт, переведён из Белой Церкви в Горловку педагогический институт иностранных языков.
 1954 — основан шахтёрский посёлок Новая Крестовка (сейчас — город Кировское).
 5 сентября 1956 — начало работать Донецкое телевидение.
 26 февраля 1958 — принят Указ Президиума Верховного Совета о награждении Донецкой области орденом Ленина.
 25 апреля 1958 — открыт Ждановский завод тяжёлого машиностроения (сейчас — концерн «Азовмаш»).
 октябрь 1958 — вступил в эксплуатацию канал «Северский Донец-Донбасс».
 1958 — построен завод газовой аппаратуры (город Дружковка).

1960-е 
 11 июля 1960 — введена в действие крупнейшая в мире установка непрерывного литья стали на Донецком металлургическом заводе.
 сентябрь 1961 — суда Азовского морского пароходства начали осуществлять заграничные перевозки.
 9 ноября 1961 — Указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР Сталинская область переименована в Донецкую и город Сталино переименован в Донецк
 ноябрь 1961 — в Донецке открыт планетарий.
 март 1962 — на Ждановском металлургическом заводе имени Ильича введены в строй крупнейший слябинг и новый мартеновский цех.
 9 мая 1962 — введён в действие на полную мощность канала «Северский Донец-Донбасс».
 29 октября 1962 — введена в действие первая в мире линия электропередачи «Волгоград — Донбасс» напряжением 800 кВ.
 1962 — заложен Краматорский завод литья и поковок (сейчас — ОАО «Энергомашспецсталь»).
 декабрь 1963 — вступил в строй Донецкий завод бытовых холодильников (сейчас «Nord»).
 декабрь 1964 — пуск Снежнянского завода химического машиностроения.
 1964 — основан шахтёрский посёлок Угледар.
 1964 — учреждён НИИ соляной промышленности (город Артёмовск).
 28 мая 1965 — организован Донецкий государственный университет.
 декабрь 1965 — создан Донецкий научный центр АН УССР.
 17 мая 1966 — Ждановская (Мариупольская) городская комсомольская организация награждена орденом Трудового Красного Знамени.
 3 августа 1966 — Донецкая железная дорога награждена орденом Ленина.
 27 августа 1966 — пуск крупнейшей в Европе агломерационной фабрики Ждановского комбината имени Ильича.
 2 января 1967 — ввод в строй Донецкого домостроительного комбината.
 13 марта 1967 — Приказом Министра обороны СССР № 063; — принято решение о создании ДВВПУ — Донецкого высшего военно-политического училища инженерных войск и войск связи.
 21 августа 1967 — горловская шахта «Кочегарка» награждена орденом Ленина.
 19 мая 1968 — в городе Горловка открыт памятник шахтёру Н. А. Изотову.

1970-е 
 4 ноября 1970 — в городе Енакиево открыт бюст дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта СССР Г. Т. Берегового.
 2 декабря 1970 — принят указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Донецкой области вторым орденом Ленина.
 декабрь 1970 — в городе Енакиево установлен памятный знак в честь коммунистического векселя.
 7 января 1971 — принят указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении города Жданова (Мариуполь) орденом Трудового Красного Знамени.
 1 февраля 1971 — принят указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении города Краматорска орденом Трудового Красного Знамени.
 21 сентября 1971 — Совет Министров СССР принял постановление об организации в городе Макеевка инженерно-строительного института.
 6 ноября 1971 — введён в строй Дружковский фарфоровый завод.
 1 декабря 1971 — принят указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Азовского морского пароходства орденом Трудового Красного Знамени в связи со 100-летием со дня основания.
 30 декабря 1971 — введена в строй 1-я очередь шахты № 21 треста «Макеевуголь» (мощностью 750 тыс. тонн в год).
 30 декабря 1971 — достигла проектной мощности Славянская ГРЭС (введён первый в СССР одновальный энергоблок мощностью 800 тыс. кВт).
 1971 — население Донецкой области составило 4 934 тыс. жителей.
 август 1972 — введён в строй один из крупнейших в республике Донецкий хлопчатобумажный комбинат (сейчас — Донтекс).
 21 июня 1973 — на мариупольском заводе «Азовсталь» пущен прокатный стан «3600».
 декабрь 1975 — началась добыча угля на самой глубокой в Донбассе шахте имени А. А. Скочинского (Кировский район Донецка).
 1976 — население Донецкой области составило 5 141 тыс. жителей.
 31 мая 1977 — открыт Донецкий ботанический сад АН УССР.
 6 сентября 1977 — принят указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении города Макеевка орденом Трудового Красного Знамени.
 апрель 1978 — население Донецка превысило 1 млн жителей.
 7 сентября 1978 — принят указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении города Жданов (Мариуполь) орденом Октябрьской Революции.
 19 июня 1979 — принят указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении города Донецк орденом Ленина.

1980-е 
 январь 1981 — вступила в строй шахта «Ждановская-Капитальная»
 6 мая 1982 — в городе Красноармейск открыт бюст дважды героя Советского Союза Маршала Советского Союза К. С. Москаленко.
 февраль 1982 — введена в строй 1-я очередь канала Днепр-Донбасс протяжённостью 203 км.
 декабрь 1983 — на Ждановском (Мариупольском) металлургическом комбинате имени Ильича пущена 1-я очередь комплекса толсто листового прокатного стана «3000».
 1983 — Ждановские заводы имени Ильича и «Азовсталь», а также Макеевский металлургический завод имени С. М. Кирова преобразованы в металлургические комбинаты.
 8 мая 1984 — в канун Дня Победы в Донецке открыт мемориал освободителям Донбасса.
 22 января 1985 — принят указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении города Снежное орденом «Знак Почёта».
 1 января 1987 — введена госприёмка на 25 промышленных предприятиях области.
 3 августа 1987 — в городе Красный Лиман открыт бюст дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта СССР Л. Д. Кизима.
 1987 — население Донецкой области составило 5 368 тыс. жителей.
 13 января 1989 город Жданов переименован в Мариуполь.
 июль 1989 — в области прошли шахтёрские забастовки.

1990-е 
 июнь 1990 — проведён I Всеукраинский съезд шахтёров в городе Донецк.
 15 сентября 1991 — создание Кальмиусской паланки Украинского казачества.
 17 октября 1996 — акции протестов против задержки выплаты заработной платы в Донбассе.
 24 октября 1996 Мариуполе было открыто консульство Греческой республики.
 13 февраля 1997 — торжества по поводу 100-летия мариупольского металлургического комбината имени Ильича.
 13 февраля 1997 — создание национального природного парка «Святые Горы» в пойме реки Северский Донец.
 май 1997 — проведение в Донецке Первого международного мемориального фестиваля «На родине Сергея Прокофьева».

XXI век

2000-е 
 2 ноября 2000 — Верховная Рада Украины приняла закон о продаже контрольного пакета акций ОАО «ММК имени Ильича» трудовому коллективу, что стало беспрецедентным случаем в новейшей истории Украины.
 1 февраля 2004 — в Соледаре построен новый гипсовый завод компании «КНАУФ гипс Донбасс»
 4 февраля 2005 — председателем Донецкой государственной администрации назначен Вадим Чупрун.
 16 мая 2006 — председателем Донецкой государственной администрации назначен Владимир Логвиненко.
 6 июля 2007 года введена в обращение юбилейная монета «75 лет создания Донецкой области», выпущенная национальным банком Украины.

2010-е 
 5 июля 2012 года введена в обращение серебряная юбилейная монета «80 лет Донецкой области», выпущенная национальным банком Украины.
 6 июля 2012 года область отмечала свой юбилей, 80 лет.
 В марте и апреле 2014 года в Донецке прошли акции сторонников и противников федерализации Украины. 7 апреля 2014 года была провозглашена Донецкая Народная Республика, захвачено здание областной администрации.
 13 апреля СНБО Украины обнародовал решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию (АТО). 15 апреля 2014 года исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов объявил о начале антитеррористической операции (АТО) на севере Донецкой области.
 11 мая 2014 года на территории области прошёл референдум о самоопределении Донецкой Народной Республики. По данным ЦИК ДНР, за суверенитет ДНР проголосовало 89,07 %, явка составила 74,87 %. Согласно оценке украинских экспертов и по информации МВД Украины в Донецкой области в референдуме приняли участие чуть больше 32 % из тех, кто имеет право голосовать.
 24 мая 2014 года республика объединилась с Луганской Народной Республикой в конфедеративное государство Союз Народных Республик.
 Весной-летом 2014 года на территории области развернулись крупномасштабные боевые действия между сторонниками ДНР и силами АТО.
 В мае 2015 года Олег Царев объявил о сворачивании проекта «Новороссия».

История городов Донецкой области 
Особенностью развития городов Донецкой области и всего Донбасса является то, что многие города Донбасса появились после основания железнодорожных станций после постройки рядом с имеющимися населёнными пунктами железной дороги. В ряде случаев «первичный» населённый пункт (часто — это старое крупное село) сливался с пристанционным («железнодорожным») посёлком (так это произошло в Донецке, Мариуполе, Макеевке), в других случаев «забирал» наименование у «первичного» (например, Дебальцево, Волноваха, Торецк, Ясиноватая и др.)

См. также 
 Сталинская область

Источники

Ссылки 

 Основание Донецкой области
 История Донецкой области